Internationella öspelen 1991 hölls på Åland, från den 23 till 29 juni 1991.

Medaljutdelning

Idrottsgrenar

Källor
Internationella öspelen 1991

1991 i Finland
1991
Sportåret 1991
Åland